Ca’ Donà steht für:
 Ca’ Donà a San Polo, Palast in Venedig
 Ca’ Donà a San Stin (auch Palazzo Donà delle Rose a San Stin), Palast in Venedig
 Ca’ Donà (Rovigo), Landvilla bei San Martino di Venezze